El término Albacete puede referirse a:

Geografía 
 Albacete, ciudad de Castilla-La Mancha, España, capital de la provincia homónima.
 Albacete, provincia española.
 Albacete, área metropolitana de España.

Topónimos relativos a Albacete 
 Albacete de Órgiva, antiguo nombre de Órgiva, localidad y municipio español de la provincia de Granada.

Deportes (clubes, estadios…) 
 Albacete Balompié, equipo de fútbol de la ciudad de Albacete.
 Albacete Basket, equipo de baloncesto de la ciudad de Albacete.
 Albacete Fútbol Sala, equipo de fútbol-sala de la ciudad de Albacete.
 Circuito de Albacete, circuito de carreras de la ciudad de Albacete.
 Club de Tenis Albacete, club de tenis e instalación deportiva de la ciudad de Albacete.
 Estadio de Atletismo de Albacete, instalación deportiva de la ciudad de Albacete.
 Pabellón Universitario de Albacete, instalación deportiva de la ciudad de Albacete.

Personas 
 Salvador Albacete (1827-1890), político español.
 Antonio Albacete (1965-), piloto de automovilismo español.
 Alfonso Albacete (1950-), pintor y grabador español.
 Juan Antonio Albacete Anquela (1957-), entrenador y futbolista español.
 Alfonso Albacete (1963-), director de cine español.
 Lorenzo Albacete (1941-2014), teólogo y presbítero estadounidense.
 Patricio Albacete (1981-), jugador de rugby argentino.

Otros usos 
 Navaja de Albacete.
 Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster, institución española con sede en Cartagena.
 Albacete-Marvá, comisión fallera de las Fallas de Valencia.